Anders Wikström (1981) – ex calciatore svedese
 Axel Wikström (1907-1979) – fondista svedese
 Cecilia Wikström (1965) – politica svedese
 Emelie Wikström (1992) – sciatrice alpina svedese
 Gabriel Wikström (1985) – politico svedese
 John Wikström (1903-1991) – fondista svedese
 Leif Wikström (1918-1991) – velista svedese
 Volmar Wikström (1889-1957) – lottatore finlandese